A&A kan avse:

 A&A – en vetenskaplig facktidskrift, se Astronomy and Astrophysics
 A&A – ett strategispel, se Axis and Allies